Francia
 Piney – comune dell'Aube
 Stati Uniti d'America
 Piney – census-designated place della Contea di Garland, Arkansas
 Piney – township della Contea di Clarion, Pennsylvania